Il singolare del torneo di tennis Medellin Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mauricio Hadad che ha battuto in finale Jaime Oncins 2-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Luis Morejon (quarti di finale)
 Mauricio Hadad (Campione)
 Gastón Etlis (primo turno)
 Yahiya Doumbia (quarti di finale)

 Roberto Jabali (primo turno)
 Eyal Ran (primo turno)
 Bryan Shelton (primo turno)
 Daniele Musa (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Medellin Challenger 1996